Pome, avec différentes casses typographiques, peut désigner :

 Pome (), vierge et moniale à Châlons-en-Champagne, sœur de saint Memmie ; sainte chrétienne fêtée le  ;
 Pome, terme anglophone désignant un type particulier de fruit complexe ; 
 PoME, acronyme pour The Peoples of Middle-earth (« Les Peuples de la Terre du Milieu »), douzième volume de la série de l'Histoire de la Terre du Milieu, publié par Christopher Tolkien en 1996.